

Cinema 
 Captivity – film del 2007 diretto da Roland Joffé

Marina 
 HMS Captivity – nave della marina militare britannica (1772)
 HMS Captivity – nave della marina militare britannica (1786)

Musica 
 Captivity – album di Delroy Wilson del 1973
 Captivity – singolo di Larry Marshall del 1975
 Captivity – singolo di Barrington Levy del 2004